Nobel steht für:
 Nobel (Münze), mittelalterliche englische Goldmünze
 Nobel Biocare, Schweizer-schwedisches Biotechnikunternehmen
 eine ehemalige Sprengstofffirma, heute Akzo Nobel
 ein ehemaliges deutsches Chemie- und Rüstungsunternehmen, siehe Dynamit Nobel
 in Tierfabeln den Löwen
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers York Noble Industries
 den Markennamen Nobel Chile des ehemaligen chilenischen Automobilherstellers Autos Nobel Sud Americana
 als Adjektiv nobel (adelig, berühmt, vornehm, elegant, exklusiv, fein, kultiviert)
 siehe z. B. Noble Zahlen
Geografisches:
 die Schriftart DTL Nobel
 ein Ort bei Danzig – 1951 eingemeindet, siehe Niegowo
 ein Dorf (ukrainisch Нобель) in der Westukraine, siehe Nobel (Ort)
 Nobel (See), Ukraine
Himmelskörper:
 (6032) Nobel, Asteroid des Hauptgürtels

Nobel ist der Titel folgender Filme und Serien:
 Nobel (Film), italienischer Film von Fabio Carpi
 Nobel (Serie), 2016 erschienene norwegische Miniserie

Nobel ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alfred Nobel (1833–1896), schwedischer Chemiker, Erfinder und Industrieller, Stifter des Nobelpreises
 Emanuel Nobel (1859–1932), schwedisch-russischer Erdölmagnat
 Emmy Klieneberger-Nobel (1892–1985), deutsch-britische Mikrobiologin und Mitentdeckerin der Mykoplasmen

 Fritz Nobel (1912–1941), deutscher NSDStB-Funktionär

 Günter Nobel (1913–2007), deutscher Widerstandskämpfer

 Immanuel Nobel (1801–1872), schwedischer Ingenieur, Architekt, Erfinder und Industrieller
 Johannes Nobel (1887–1960), deutscher Asienwissenschaftler und Buddhismuskundler
 Karl Nobel (1904–1982), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Ludvig Nobel (1831–1888), schwedischer Industrieller und Ölmagnat
 Nehemia Anton Nobel (1871–1922), deutscher Rabbiner und jüdischer Gelehrter
 Peter Nobel (Menschenrechtsaktivist) (* 1931), schwedischer Jurist und Menschenrechtsanwalt
 Peter Nobel (* 1945), Schweizer Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt
 Robert Nobel (1829–1896), schwedischer Industrieller und Ölmagnat
 Rolf Nobel (* 1950), deutscher Fotograf und Fotojournalist
 Immanuel Nobelius (1757–1839), schwedischer Arzt

Siehe auch:
 Noble, Name einiger Orte in den USA, Familienname, Vorname u. a.
 Nobelbibliothek, Bücherei der Schwedischen Akademie
 Nobelmuseum, schwedisches Museum in Stockholm
 Nobelpreis, jährlich vergebene Auszeichnung in den Bereichen Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur sowie für Friedensbemühungen